Нвакали () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нвакали, Келечи (род. 1998) — нигерийский футболист, полузащитник.
 Нвакали, Чидибере (род. 1996) — нигерийский футболист, защитник.